Zille:
 Heinrich Zille (1858-1929) – grafik, rysownik
 Helen Zille (ur. 1951) – dziennikarka

 (15724) Zille – planetoida